Стамбульская профессиональная лига 1956/1957 () — 53-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 12 сентября 1956 года и закончился 14 апреля 1957 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1956/1957
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1956 году
Спорт в Турции в 1957 году